Claudio Mancini – produttore cinematografico italiano (1928)
 Claudio Mancini – politico italiano (1969)